Товарищеские матчи между сборными России и Китая по шахматам проводятся с 2001 года.

Победители

В культуре 
В рамках матчевой встречи 2009 года в Сочи (Дагомысе) состоялось несколько партий между гроссмейстерами Ни Хуа и Непомнящим, что позднее было отмечено как курьёз шахматным обозревателем Марком Глуховским и вызывало дальнейший интерес к встречам этих команд.

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире (2010) на сайте chess.co.uk 
 Информация о турнире (2009) на сайте chess.co.uk 
 Информация о турнире (2009) на сайте RussiaChess.org
 Информация о турнире (2009) на сайте ChessPro.ru
 Информация о турнире (2008) на сайте chess.co.uk 
 Информация о турнире (2008) на сайте RussiaChess.org
 Информация о турнире (2008) на сайте ChessPro.ru
  1—7 тур на сайте chess.co.uk 
  8—10 тур на сайте chess.co.uk 
 Информация о турнире (2006) на сайте ChessPro.ru

Соревнования по шахматам
Шахматы в России
Шахматы в Китае